

Presentación previa 
El alemán Julian Reister fue el campeón defensor, pero decidió no participar en esta edición.

El argentino Máximo González ganó el título, derrotando al portugués Gastão Elias en la final, 6–2, 6–3.

Cabezas de serie 

 'Máximo González (CAMPEÓN)
 Guido Andreozzi (Primera ronda, retiro)
 Marc Gicquel (Segunda ronda)
 David Guez (Primera ronda)

<li>  Grégoire Burquier (Primera ronda)
<li>  Gastão Elias (FINAL)
<li>  Rogério Dutra Silva (Primera ronda)
<li>  Martín Alund (Primera ronda)

Cuadro

Finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Blois 2014